Der kühne Schwimmer ist der Titel von: 

 Der kühne Schwimmer (Theaterstück), Theaterstück von Ernst Bach und Franz Arnold aus dem Jahr 1926
 Der kühne Schwimmer (1934), deutscher Spielfilm von Georg Jacoby aus dem Jahr 1934
 Der kühne Schwimmer (1957), deutscher Spielfilm von Karl Anton aus dem Jahr 1957